Vini – plurale di vino, bevanda alcolica ottenuta dalla fermentazione dell'uva o del mosto
 Vini – diminutivo del nome proprio di persona Vincenzo
 Vini – genere di uccelli della famiglia Psittacidae
 Vini – fiume della Repubblica Democratica del Congo
 Vini – compagnia telefonica polinesiana